Sigismund Wasa, Zweeds: Sigismund Vasa, Pools: Zygmunt Waza (Gripsholm, 20 juni 1566 – Warschau, 30 april 1632) was koning van Polen (als Sigismund III) van 1587 tot zijn dood en koning van Zweden van 1592 tot hij in 1599 werd afgezet.

Leven 
Sigismund was de zoon van koning Johan III van Zweden en Catharina van Polen, een dochter van koning Sigismund I van Polen. In 1587 werd hij tot koning van Polen verkozen. Koning van Zweden werd hij na het overlijden van zijn vader Johan III en nadat hij had beloofd het lutheranisme in Zweden te bewaren. Zweden werd op afstand bestuurd, via een regent, zijn oom Karel. Hij streefde naar een personele unie tussen Polen en Zweden - ook na zijn afzetting als koning van Zweden in 1599. Hij slaagde erin de Unie van Brest in 1596 af te sluiten, waardoor elementen van de orthodoxie in het katholicisme werden geïntegreerd. Als koning van Polen verplaatste hij in hetzelfde jaar de hoofdstad van Kraków naar Warschau.

Sigismund was een sterk verdediger van de contrareformatie en kwam daardoor in de problemen in Zweden. Dit kostte hem ten slotte de Zweedse kroon.

Huwelijken en kinderen 
Sigismund huwde tweemaal. Een eerste keer in 1592 met Anna van Oostenrijk (1573-1598), een dochter van aartshertog Karel II van Oostenrijk en Maria Anna van Beieren Zij hadden 5 kinderen:
 Anna Maria (1593-1600)
 Catharina (1594-1594)
 Wladislaus IV (1595-1648), koning van Polen
 Catharina (1596-1597)
 Christoffel (1598-1598)

Hij huwde een tweede maal in 1605, met Constance van Oostenrijk (1588-1631), een zuster van zijn eerste vrouw. Zij hadden 7 kinderen:
 Jan Casimir (1607-1608)
 Jan II Casimir (1609-1672), koning van Polen
 Jan Albert (1612-1634), prins-bisschop van Ermland en Krakau
 Karel Ferdinand (1613-1655)
 Aleksander Karol Wasa (1614-1634)
 Anna Constantia (1616)
 Anna Catharina Constance (1619-1651), die huwde met Filips Willem van de Palts

Kunst
De zonen van Gerrit Uylenburgh, de broer van Rembrandts schoonvader, groeiden op in het artistieke milieu rond het Poolse hof. Rombout werd hofschilder en Hendrick Uylenburgh werd kunsthandelaar. Hendrick Uylenburgh verzorgde grote kunsttransporten naar Polen in opdracht van koning Sigismund III. In 1625 vestigde Hendrick zich in Amsterdam als buurman van Pieter Lastman, waar Rembrandt juist dat jaar in de leer was. Hij zou hem opdrachten geven en met zijn nicht Saskia kennis laten maken.

Voorouders

Referenties

Huis Wasa
Koning van Zweden
Koning van Polen
Grootvorst van Litouwen
Polen, S
Polen, S